Sherwood House steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

* Sherwood House (New York), New York, NRHP-Nr. 84003434
 Sherwood Green House, Tennessee, NRHP-Nr. 88000311
 A. J. Sherwood House, Oregon, NRHP-Nr. 92001314
 James Noble Sherwood House, Michigan, NRHP-Nr. 84000507
 Michael Sherwood House, Idaho, NRHP-Nr. 94001452